

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 18, w tym 8 podstawowych

 Kamienna Góra – miasto w woj. dolnośląskim, w pow. kamiennogórskim
 Kamienna Góra – dzielnica miasta Gdynia
 Kamienna Góra – osada leśna w woj. dolnośląskim, w pow. lwóweckim, w gminie Mirsk
 Kamienna Góra – część wsi Świekatowo w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. świeckim, w gminie Świekatowo
 Kamienna Góra – kolonia w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Kamienna Góra – osada leśna w woj. lubelskim, w pow. chełmskim, w gminie Wierzbica
 Kamienna Góra – część wsi Stobnica w woj. łódzkim, w pow. piotrkowskim, w gminie Ręczno
 Kamienna Góra – część wsi Chełm w woj. małopolskim, w pow. olkuskim, w gminie Wolbrom
 Kamienna Góra – przysiółek wsi Nadziejów w woj. opolskim, w pow. nyskim, w gminie Otmuchów
 Kamienna Góra – część wsi Nowa Huta w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Kartuzy
 Kamienna Góra – osada w woj. pomorskim, w pow. sztumskim, w gminie Dzierzgoń
 Kamienna Góra – gajówka w woj. śląskim, w pow. częstochowskim, w gminie Janów
 Kamienna Góra – część wsi Sułkowice w woj. świętokrzyskim, w pow. buski, w gminie Solec-Zdrój
 Kamienna Góra – wieś w woj. świętokrzyskim, w pow. kieleckim, w gminie Bodzentyn
 Kamienna Góra – osada wsi Wzory w woj. świętokrzyskim, w pow. opatowskim, w gminie Iwaniska
 Kamienna Góra – przysiółek wsi Potok Rządowy w  woj. świętokrzyskim, w pow. staszowskim, w gminie Szydłów
 Kamienna Góra – część wsi Waki w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Kościelec
 Kamienna Góra – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. drawskim, w gminie Czaplinek

Szczyty 
 Kamienna Góra – szczyt w Beskidzie Małym
 Kamienna Góra – szczyt w Górach Bystrzyckich
 Kamienna Góra – szczyt w Górach Wałbrzyskich (630 m n.p.m.)
 Kamienna Góra – wzgórze w Katowicach
 Kamienna Góra – wzgórze w Lubaniu
 Kamienna Góra – szczyt w Beskidzie Makowskim
 Kamienna Góra – wzgórze w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Sieradowickim
 Kamienna Góra – wzgórze w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Posłowickim
 Kamienna Góra – wzgórze w Górach Świętokrzyskich, w Paśmie Daleszyckim
 Kamienna Góra – wzgórze na Garbie Tenczyńskim

Inne 
 Kamienna Góra – dawna gromada
 Kamienna Góra – stacja kolejowa w Kamiennej Górze, w województwie dolnośląskim, w Polsce;
 Kamienna Góra – wieś w rejonie żółkiewskim;
 Rezerwat przyrody Kamienna Góra – rezerwat przyrody w gminie Jonkowo, w województwie warmińsko-mazurskim;
 Stone Mountain (pl. Kamienna Góra) – granitowa kopuła w mieście Stone Mountain w Georgii. Pomnik CSA.
 Kamienna Góra – część wsi Zawałów na Ukrainie, dawniej samodzielna wieś